De krijgshaftige aartsengelMichaelis de patroon van meerdere ridderorden.

 Frankrijk: De Orde van Sint-Michiel1400
 Beieren: De Orde van Verdienste van de Heilige Michael1837 - 1918
Het Verenigd Koninkrijk: De Orde van Sint-Michaël en Sint-George1810

Ridderorde